Podwysokie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Podwysokie, un village de la voïvodie de Lublin
 Podwysokie, un village de la voïvodie de Podlachie